NHL steht für:

 Non-Hodgkin-Lymphom, eine tumoröse Erkrankung der Lymphknoten
 , die nordamerikanische Eishockey-Liga
  NHL (Spieleserie), eine Computersimulation der 
 , eine besondere Klassifizierung von nationalen Gedenkstätten in den USA
 nicht fahrfähige Heizlokomotive
 , ein US-amerikanisches Motorsport-Team
 Bahnhof Hersbruck (links Pegnitz) (DS100-Code)
 eine Klassifizierung der Festigkeit von natürlichen hydraulischen Kalken im Bauwesen gemäß DIN EN 459
 , die irische Hurling-Liga
  (ICAO-Airlinecode), britische Hubschrauber-Fluglinie

NHL